Mauretania (oudheid), een rijk dat het noorden van Algerije en Marokko omvatte
Mauretania Caesariensis, provincie van het Romeinse Rijk 
Mauretania Tingitana, provincie van het Romeinse Rijk 
Mauretania (schip, 1907), een schip uit 1906
Mauretania (schip, 1939), de opvolger van de RMS Mauretania uit 1906
Mauritanië, het hedendaagse land in Noord-Afrika (in het Duits en nog enkele talen is dit ook Mauretanien, met 'e')